

Algemeen 
 Radio, een techniek om met radiogolven draadloos boodschappen over te brengen van zender naar ontvanger
 Radio-omroep, een instelling die radio-uitzendingen verzorgt
 Radio-ontvanger, een toestel dat via een externe of ingebouwde antenne radiogolven opvangt en de daarin aanwezige geluidsinformatie omzet in geluid
 Webradio, radio-uitzendingen die te beluisteren zijn via internet

Muziek 
 Radio (Beyoncé), een single uit 2009 van de Amerikaanse zangeres Beyoncé Knowles
 Radio (The Corrs), een single uit 1999 van de Ierse band The Corrs
 Radio (Danny), een single uit 2008 van de Zweedse zanger Danny Saucedo
 Radio (Dolly Dots), een single uit 1979 van de Nederlandse meidengroep Dolly Dots
 Radio (Robbie Williams), een single uit 2004 van de Britse zanger Robbie Williams
 Radio (Rammstein), een single uit 2019 van de Duitse band Rammstein

Film 
 Radio (2003), een Amerikaanse film uit 2003 met onder anderen Cuba Gooding Jr.
 Radio (2009), een Indische 'Bollywood'-film uit 2009